Perepadin steht für:
 Alexander Iwanowitsch Perepadin (1945–1994), sowjetischer Agronom
 (2951) Perepadin, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.